Данте Ди Лорето () — американский продюсер и сценарист, наиболее известный как исполнительный продюсер музыкального телесериала «Хор», а также альбомов саундтреков актёрского состава сериала совместно с Брэдом Фэлчаком.

Карьера 
Данте Ди Лорето закончил Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, а также факультет искусств в Американском институте киноискусства. До совместной с Райаном Мёрфи, Иэнном Бреннаном и Брэдом Фэлчаком работы над «Хором», Ди Лорето выпустил несколько телешоу и фильмов для кабельных телеканалов. Среди его работ числятся , My Lousiana Sky, Temple Grandin and Die, Mommie, Die!, My Lousiana Sky, Temple Grandin и Die, Mommie, Die!, последний из которых получил специальный приз на кинофестивале Сандэнс.

Ди Лорето является одним из со-руководителей компании Ryan Murphy Television, а также исполнительным продюсером телесериала «Хор» и всех альбомов саундтреков к нему. До прихода в компанию Мёрфи, Ди Лорето работал в Bill Kenwright Ltd.

Примечания

Ссылки 

 

Телепродюсеры США
Сценаристы США